Topolovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Topolovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), obsjtina Madzjarovo, 
 Topolovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Asenovgrad,